Nadhir Hamada (né en 1948), homme politique tunisien.
 Nadhir Ben Ammou (né en 1959), universitaire et avocat tunisien.

Voir aussi
 Nadir